Miejscowości w Polsce:
 Mosaki-Rukle
 Mosaki-Stara Wieś

Linki zewnętrzne